Сопот је назив за више географских појмова. Настао је из старе словенске речи са значењем извор

Топоними 
Србија:
 Сопот, насеље у општини Сопот, град Београд, Република Србија
 ФК Сопот, фудбалски клуб из Сопота
 Градска општина Сопот, градска општина града Београда, Република Србија
 Сопот (Ђаковица), насеље у општини Ђаковица, КиМ, Република Србија
 Сопот (Пирот), насеље у општини Пирот, Република Србија

Албанија:
 Сопот (Албанија), насеље у области Дебар, Република Албанија

Босна и Херцеговина:
 Сопот (Коњиц), насеље у општини Коњиц, Херцеговина, Федерација БиХ, БиХ

Бугарска:
 Сопот (Бугарска), град у Републици Бугарској,
 Сопот (Ловеч), насеље у Ловечкој области, у Републици Бугарској,

Северна Македонија:
 Сопот (Велес), насеље у општини Велес, Северна Македонија
 Сопот (Кавадарци), насеље у општини Кавадарци, Северна Македонија
 Сопот (Куманово), насеље у општини Куманово, Северна Македонија
 Сопот (Свети Никола), насеље у општини Велес, Северна Македонија

Пољска:
 Сопот (Пољска), град у Републици Пољској
 Сопот (река), река у Републици Пољској

Хрватска:
 Сопот (Преграда), насеље у граду Прегради, Крапинско-загорској жупанији, Република Хрватска
 Сопот (Загреб), месна заједница у Новом Загребу, Република Хрватска
 Сопот (налазиште), археолошко налазиште средњег-млађег каменог доба, Република Хрватска

Црна Гора:
 Сопот (пећина), пећина у Републици Црној Гори

Види још 
 Сопотница (вишезначна одредница)